Kathedraal van de geboorte van de Moeder Gods (Košice), Slowakije
 Geboorte van de Moeder Gods-kathedraal (Moerom), Rusland
 Geboorte van de Moeder Gods-kathedraal (Nizjni Novgorod), Rusland
 Geboorte van de Moeder Gods-kathedraal (Rostov aan de Don), Rusland
 Geboorte van de Moeder Gods-kathedraal (Soezdal), Rusland

Zie ook
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (doorverwijspagina)
 Maria Geboortebasiliek (doorverwijspagina)
 Overzicht Mariakerken (doorverwijzing)

Moeder